Суперкубок Аргентини з футболу 2017  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 березня 2018 року між чемпіоном Аргентини клубом Бока Хуніорс та володарем кубка Аргентини клубом Рівер Плейт.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на transfermarkt

2017
Аргентина
Березень 2018
2018 в аргентинському спорті